За́падная прови́нция — название административно-территориальных единиц ряда государств:
 Западная провинция — провинция Замбии.
 Западная провинция — провинция Камеруна.
 Западная провинция — провинция Кении.
 Западная провинция — провинция Папуа — Новой Гвинеи.
 Западная провинция — провинция Руанды.
 Западная провинция — провинция Соломоновых Островов.
 Западная провинция — провинция Шри-Ланки.

См. также 
 Западная область